Hrvatske obrambene snage
 Hrvatske oružane snage (u NDH) 
 Hrvatski odbojkaški savez
 Helsinški odbor Srbije

eo:HOS